18-й армейский корпус СС () — оперативно-тактическое объединение войск СС нацистской Германии периода Второй мировой войны. Создан в декабре 1944 года.

В составе корпуса не было частей или подразделений СС, приставка «СС» в именовании корпуса объясняется только тем, что командующим корпуса был назначен не генерал вермахта, а группенфюрер СС.

История корпуса 
Штаб корпуса создан в декабре 1944 г. В 1945 г. корпус сначала находился в Эльзасе в составе 8-й армии, а затем в составе 19-й армии в апреле 1945 отступил в Баварию. В баварском городке Шварцвальд 22 мая 1945 года части корпуса сложили оружие.

Состав корпуса 
В феврале 1945:
 159-я пехотная дивизия
 405-я пехотная дивизия
 805-я пехотная дивизия
 1005-я пехотная бригада

В апреле 1945:
 805-я пехотная дивизия
 1005-я пехотная бригада
 бригада «Баур»

Командующие корпусом 
 группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС и полиции Хайнц Райнефарт (декабрь 1944 — 12 февраля 1945)
 обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Георг Кепплер (12 февраля — 8 мая 1945)

Литература 
 Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. — Vol. IV. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1976. — ISBN 3-7648-1083-1

Армейские корпуса СС во Второй мировой войне